Села:
 Білашки — Вінницька область, Погребищенський район
 Білашки — Черкаська область, Звенигородський район